Slutspelet i världsmästerskapet i ishockey för herrar 2018 spelades från den 17 till 20 maj 2018. De fyra först placerade lagen från respektive grupp i grundomgången kvalificerade sig för spel i slutspelet.

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor

2018 i Danmark
Ishockey i Danmark
Ishockeysäsongen 2017/2018
2018